Die Unschuld vom Lande – film del 1914 diretto da Charles Decroix
La provincialina (Die Unschuld vom Lande) – film del 1933 diretto da Carl Boese
Die Unschuld vom Lande – film del 1957 diretto da Rudolf Schündler